Acequia steht für:
 Acequia (Bewässerungskanal)

Acequia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acequia (Colorado), Douglas County
 Acequia (Idaho), Minidoka County

Sonstiges:
 Acequia Madre Del Norte Del Canon, Tal im Taos County, New Mexico
 Arroyo Acequias, Fließgewässer im Santa Fe County, New Mexico